Esistono più comuni francesi con questo nome

Franconville – Meurthe e Mosella
Franconville – Val-d'Oise